Le terme Hofbräu peut désigner :
 Une brasserie et sa marque de bière allemande : Hofbräu München
 sa brasserie-restaurant et sa franchise : Hofbräuhaus am Platzl
 sa cave à bière : Hofbräukeller
 son pavillon de l'Oktoberfest : Hofbräu-Festzelt